Celletti ist der Name von:

Rodolfo Celletti (1917–2004), italienischer Musikwissenschaftler, Kritiker und Sänger